Михаи́л Комни́н Ду́ка (): Михаил I Комнин Дука (ум. 1215) — основатель Эпирского царства (правил им с 1205 по 1215 год)
 Михаил II Комнин Дука (ум. 1266/1268) — правитель Эпирского царства (1230—1266/1268), сын предыдущего